Екунчетское муниципальное образование — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тайшетском районе Иркутской области России. В декабре 2017 года упразднено, а входившие в его состав населённый пункт включён в межселенную территорию.

Административный центр — поселок Екунчет.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 47 человек, в том числе 24 мужчины и 23 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты:
 Екунчет

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Тайшетского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Межселенные территории